Somogyi Sándor (1881–1960) szobrász
 Somogyi Sándor (1926–2015) földrajztudós
 Somogyi Sándor (1950-2014) Ericsson-díjas fizikatanár ( Győr; Révai Miklós Gimnázium és Kollégium)